Birseckbahn wird genannt:
 Birseckbahn (Unternehmen), ehemaliges Schweizer Eisenbahnunternehmen
 Bahnstrecke Basel–Dornach, von ersterem ehemals betriebene Strecke